Barrio Inglés puede referirse a:
Barrio Inglés, de Arequipa, Perú.
Barrio Inglés, de Buenos Aires, Argentina.
Barrio Inglés, de Coquimbo, Chile.
Barrio Inglés, de Minas de Riotinto, España.
Barrio Inglés, de Temuco, Chile.